Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1996 () — 20-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у США з 26 грудня 1995 року по 4 січня 1996 року.

Змінився формат турніру, відтепер він складався з двох етапів: на першому у двох групах виявляли шість збірних, які у плей-оф розіграють звання чемпіона світу, інші чотири збірні у втішному раунді виявлять невдаху чемпіонату, що покине Топ-дивізіон.

Група А

Група А

Група B

Втішний раунд 

Збірна України вибула до Групи В.

Плей-оф

Бомбардири

Воротарі

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Жозе Теодор
Найкращий захисник:  Маттіас Елунд
Найкращий нападник:  Джером Ігінла
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Жозе Теодор
Захисники:  Нолан Баумгартнер —  Маттіас Елунд
Нападники:  Джером Ігінла —  Йоган Давідссон —  Олексій Морозов

Підсумкова таблиця

Група В 
Матчі відбулись 28 грудня - 4 січня у польських містах Сосновець та Тихи.

Попередній раунд 
Група A

Група B

Фінальний раунд 

 вийшла до Групи А.
Втішний раунд
  –  4–2
  –  7–3

Група С 
Матчі відбулись 30 грудня - 3 січня у словенських містах Єсениці, Блед та Крань.

Попередній раунд 
Група A

Група B

Фінальний раунд 
7-е місце: 4 - 1 
5-е місце: 3 - 2 
3-є місце: 5 - 4 
1-е місце: 6 - 5 

 вийшов до Групи B,  вибула до Групи D.

Група D 
Матчі пройшли у Таллінні (Естонія) 31 грудня - 4 січня.

Попередній раунд 
Група A

Група B

Фінальний раунд 
5-е місце: 10 - 1 
3-є місце: Югославія 5 - 4  Литва
1-е місце: 2 - 0 

 вийшла до Групи C.

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1995 у хокеї з шайбою
1996 у хокеї з шайбою
Грудень 1995
Січень 1996
1995 у США
1996 у США
Спорт у Бостоні